Szevernojei járás, járás Oroszországban, a Novoszibirszki területen, székhelye Szevernoje falu
 Szevernojei járás, járás Oroszországban, az Orenburgi területen, székhelye Szevernoje falu